Мариапоч () — город в медье Сабольч-Сатмар-Берег, Венгрия. Расположен к востоку от города Ньиредьхаза. Статус города с 1993 года.

Город Мариапоч является местом паломничества. Здесь расположена греко-католическая церковь. В церкви у алтаря находится икона Богоматери, считающаяся чудотворной. Эта икона является копией, выполненной в XIX веке. Оригинал хранится в Соборе Святого Стефана в Вене

Город занимает площадь 22,09 км². Население — 2079 жителей (2010 г). По данным 2001 года, среди жителей города 96 % — венгры, 4 % — цыгане.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт города
 Официальный сайт церкви

Города Венгрии